Síndic (dret), persona que administra els béns d'un tercer en cas de fallida
 Síndic general, cap de la Sindicatura, òrgan rector del Consell General de les Valls d'Andorra
 Síndic, cadascun dels membres del Tribunal de les Aigües de València
 Síndic personer, funcionari municipal creat pel Consell de Castella el 1766 a tots els ajuntaments de l'estat que exercia de procurador dels interessos dels veïns
 Síndic forà, cadascun dels deu representants de la part forana elegits anualment pel Sindicat de Fora a Mallorca 
 Síndic de l'Alguer, cap de l'administració municipal a l'Alguer (Sardenya)
 Síndic, portaveu d'un grup parlamentari a les Corts Valencianes
 Síndic d'Aran: cap de l'administració pròpia de la Vall d'Aran
 Síndic de comptes, cadascun dels membres de la Sindicatura de Comptes
 Síndic de greuges, càrrec públic encarregat de representar els interessos dels ciutadans i de defensar-los dels abusos que puguin cometre les administracions públiques
 Síndic de Greuges de Catalunya, institució de la Generalitat de Catalunya que garanteix el dret de totes les persones a una bona administració governamental 
 Síndic de Greuges de les Illes Balears, alt comissionat del Parlament de les Illes Balears que té per missió la protecció i defensa dels drets i les llibertats públiques dels ciutadans 
 Síndic de Greuges del País Valencià, alt comissionat designat per les Corts Valencianes que s'instituí a l'Estatut d'Autonomia del País Valencià del 1982
 Síndic de les ciutats i viles reials, representant de les ciutats i les viles reials a les corts de la Corona d'Aragó 
 Síndic de la Universitat, persona encarregada de defensar tots els assumptes de la Universitat de Mallorca